Palmade ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Palmade (1927–1993), französischer Historiker
 Pierre Palmade (* 1968), französischer Schauspieler